Palazzo del Senato – palazzo di Ancona
Palazzo del Senato – palazzo di Milano
Palazzo del Senato – palazzo di Mosca
Palazzo del Senato Sabaudo – palazzo di Torino